Teufelsinsel ist der Name folgender Inseln:

 Teufelsinsel (Französisch-Guayana), Insel vor der Küste von Französisch-Guayana
 Teufelsinseln im Völkermarkter Stausee
 Teufelsinsel ("Düvels Hoek" in Plattdeutsch), Name der Nesselander Insel im Hafen der Stadt Emden, Ostfriesland im Volksmund 
 Teufelsinsel in der Gemeinde Sankt Paul im Lavanttal

 Duivelseiland (deutsch Teufelsinsel), kleinstes Wohnviertel von Amsterdam Süd, siehe Amsterdam-Zuid
 Devil Island (Antarktika), Insel in Antarktika

Siehe auch:
 Die Teufelsinsel